Hormona, missatger químic de gran abast
 Neurotransmissor, comunica a cèl·lules adjacents
 Neuropèptid, una seqüència de proteïnes la qual actua com una hormona o neurotransmissor
 Feromona, un factor químic que provoca una resposta social en membres de la mateixa espècie.